Geffers ist der Familienname folgender Personen:

 August Geffers (1805–1863), deutscher klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Holger Geffers (* 1971), deutscher Behindertensportler (Leichtathletik)
 Horst Geffers (1925–2015), deutscher Konteradmiral
 Ingo Geffers (* 1971), deutscher Behindertensportler (Leichtathletik)
 Kurt Geffers (1908–1967), deutscher Gebrauchsgrafiker
 Nicole Geffers (* 1970), deutsche Juristin, Richterin und Rechtsanwältin
 Walter Geffers, Oberkreisdirektor des Landkreises Braunschweig

Siehe auch:
 Gefers
 Geffert